Olympique de Moka é um clube de futebol da Maurícia fundado em 2000. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2007-08.

Sucedeu ao Sunrise Flacq United,  antigo clube da Maurícia.

Clubes de futebol da Maurícia